

Hydronyme
La Souye est un affluent droit du Luy de France, en Béarn dans le département français des Pyrénées-Atlantiques.

Toponyme
 Souye est une ancienne commune française, qui s'est unie à Higuères en 1842 pour former la commune d'Higuères-Souye ;
 Higuères-Souye est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.

Homonymie de toponyme